l'Authion est une rivière française, affluent de la Loire
 le massif de l'Authion est un massif montagneux français du sud des Alpes